Миколаївська міська рада — орган місцевого самоврядування у кількох регіонах України:
 Миколаївська міська рада — Донецька область, м. Миколаївка
 Миколаївська міська рада — Львівська область, Миколаївський район
 Миколаївська міська рада — Миколаївська область, м. Миколаїв